Коню́шенная улица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Конюшенная улица — улица в городе Бронницах.
 Конюшенная улица — улица в городе Калуге.
 В Санкт-Петербурге:
 Конюшенная улица — улица в Павловске.
 Конюшенная улица — улица в Пушкине.
 Конюшенная улица — прежнее название Пролетарской улицы в Екатеринбурге.
 Конюшенная улица — упразднённая улица в московском районе Северное Измайлово (ныне дома № 3 корп. 3, корп. 4, корп. 5, корп. 6 по Сиреневому бульвару).

См. также 
 Большая Конюшенная улица
 Малая Конюшенная улица
 Конюшенная площадь
 Конюшенный мост (значения)
 Конюшенный переулок